Muel (Spanyolország), egy község Spanyolországban, Zaragoza tartományban.
Muel (Ille-et-Vilaine), település Franciaországban, Ille-et-Vilaine megyében.